Miami Manatees ist der Name folgender Sportmannschaften:
 Miami Manatees (Eishockey), Eishockeyteam der World Hockey Association 2 (2003/04)
 Miami Manatees (Canadian Football), geplantes Canadian-Football-Team der Canadian Football League